Уиснопала има више значења:

 Уиснопала (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уиснопала (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику